Atromitos FC (Grieks: Π.Α.Ε. Α.Π.Σ. Ατρόμητος Αθηνών, P.A.E. A.P.S. Atromitos Athenes) is een Griekse voetbalclub uit Peristeri, Athene. In 2005 is de club gefuseerd met Chalkidona FC en nam plaats in de hoogste klasse. In 2008 degradeerde de club. Het werd in 2009 echter kampioen van de tweede klasse waardoor ze weer naar de hoogste divisie stegen. In 2011 bereikte de club de finale van de Griekse voetbalbeker waarin verloren werd van AEK Athene.

Eindstanden 

|}
Tot 2006 stond de hoogste divisie bekend als Alpha Ethniki. Het 2e niveau staat sinds 2010 bekend als Football League en sinds 2019 als Super League 2.  Het 3e niveau kende  van 2019-2021  de naam Football League.

In Europa 

Uitslagen vanuit gezichtspunt Atromitos FC

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|2006/07 ||UEFA Cup 
|1R || ||Sevilla FC ||1-6||1-2 (T)|| 0-4 (U)||0.0
|-
|2012/13 ||Europa League
|PO || ||Newcastle United FC ||1-2||1-1 (T)|| 0-1 (U) ||0.5
|-
|2013/14 ||Europa League
|PO || ||AZ ||3-3||1-3 (T)|| 2-0 (U)* ||1.0
|-
| 2014/15 || Europa League 
| 3Q ||  || FK Sarajevo || 3-4||2-1 (U)|| 1-3 <small>nv (T) ||1.0
|-
| 2015/16 || Europa League 
| 3Q ||  || AIK Fotboll || 4-1||3-1 (U)|| 1-0 (T) ||rowspan="2"|2.0
|-
| || || PO ||  || Fenerbahçe SK ||0-4|| 0-1 (T)|| 0-3 (U)
|-
| 2018/19 || Europa League 
| 2Q ||  || Dinamo Brest || 4-5||3-4 (U)|| 1-1 (T)||0.5
|-
| 2019/20 || Europa League || 2Q ||  || DAC 1904 Dunajská Streda ||5-3|| 2-1 (U)|| 3-2 (T)  ||rowspan="2"|2.5
|-
| || || 3Q ||  || Legia Warschau || 0-2||0-0 (U)|| 0-2 (T) 
|-
|}
 * 2013/14: De wedstrijd AZ - Amtromitos werd in de 60e minuut gestaakt bij een 0-1 tussenstand wegens brand in het stadion. De wedstrijd werd op vrijdag 30 augustus om 11:00 uitgespeeld.

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 7.5

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Griekenland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

(Ex-)spelers
  Chumbinho
  Elini Dimoutsos
  Sokratis Fytanidis
  Njazi Kuqi
  Kyriakos Papadopoulos
  Thanasis Papazoglou
  Massamba Sambou
  Pascal Vahirua

Trainers 
 Alekos Sofianidis (1999)
 Vladimir Petrović (1999–2000)
 Georgios Paraschos (1 juli 2002 – 9 januari 2007)
 Dragan Kokotović (11 januari 2007–07)
 Guillermo Angel Hoyos (10 juli 2007 – 26 maart 2008)
 Paulo Campos (28 maart 2008)
 Dragan Kokotović (30 maart 2008 – 25 april 2009)
 Vasilis Vouzas (2009)
 Giorgos Donis (1 juli 2009 – 30 mei 2012)
 Dušan Bajević (2 juni 2012 – 23 december 2012)
 Nikos Anastopoulos (30 december 2012 – 7 april 2013)
 Georgios Paraschos (8 april 2013 – 22 september 2014)
 Ricardo Sá Pinto (23 september 2014 – 5 februari 2015)
 Nikos Nioplias (6 februari 2015 – 12 juni 2015)
 Michalis Grigoriou (14 juni 2015 –)

Externe link 
 Website van Atromitos

Griekse voetbalclub
Griekse omnisportvereniging
Sportclub in Athene